Allan Olsen er navnet på flere personer:
 Allan Olsen (fodboldspiller) (født 1956) – en dansk fodboldspiller
 Allan Olsen (sanger) (født 1956) − en dansk sanger
 Allan Olsen (skuespiller) (født 1960) − en dansk skuespiller